Koruza je lahko:

 Koruza, enoletno žito
 Koruza, priimek več znanih ljudi
 Koruza, tehnologija za brezžične optične povezave